Hay dos municipios o comunas llamados Domfront en Francia:

 Domfront, en Orne.
 Domfront, en Oise.

Además hay un municipio de nombre compuesto:
Domfront-en-Champagne, en Sarthe